«Со́чи» — бывшее название скорого пассажирского поезда № 011/012 сообщением Адлер — Москва. С 1 июня 2009 года поезд, преобразован в поезд премиум класса и получил номер 101/102.

Описание 
Поезда формируются в Адлерском вагонном депо Северо-Кавказской железной дороги. Прибывает на Казанский вокзал Москвы. Расстояние между конечными пунктами 1761 км.

История 
Категория «фирменный» и наименование «Рица» было дано поезду №007/008 сообщением Адлер — Москва 25 мая 1964 года. Через год поезд получил номер 001/002, а с 1986 года поезд носит название «Сочи». С 28 мая 1995 года поезд отправляется с Казанского вокзала Москвы с присвоением номера 011/012. До 1982 года цвет вагонов был красный, позднее — зелёный с синей полосой. В 2000 году поезд получил новые вагоны, синего цвета с белой полосой. Очередное обновление вагонов произошло в 2007 году. Это — новые вагоны производства ТВЗ с дисковыми тормозами. 29 мая 2014 года маршрут поезда №011/012 был изменён: поезд стал курсировать в сообщении Москва — Анапа. Также — было изменено и депо формирования — с Адлера на Ростов. При этом — поезд №011/012 увязан в общий оборот с поездом №019/020.

Маршрут 
Поезд следует по маршруту через Рязань, Мичуринск-Воронежский, Грязи-Воронежские, Придачу (Воронеж), Россошь, Ростов-Главный, Туапсе, Лазаревскую и Сочи. Интересно то, что данный поезд проезжает, но не имеет остановки в таком крупном городе, как Краснодар.

Расписание

Примечания 

Поезда России
Железнодорожный транспорт Сочи
Северо-Кавказская железная дорога